Kiełpinek – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Kiełpinek – osiedle w Gdańsku, w dzielnicy Jasień
 Kiełpinek – nieistniejąca obecnie osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów